Wincenty Jastrzębski – działacz polityczny PRL, wiceminister komunikacji i finansów
 Wincenty Jastrzębski – były prezydent Skierniewic